Het WTA-tennistoernooi van Doha (officieel Qatar Total Open) van 2005 vond plaats van 21 tot en met 26 februari 2005 in de Qatarese hoofdstad Doha. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen op het Khalifa International Tennis & Squash Complex. De Australische Alicia Molik speelde in beide finales (zowel enkel- als dubbelspel).

Enkelspel 
Titelverdedigster Anastasia Myskina was als derde geplaatst – zij sneuvelde in de tweede ronde. Het eerste reekshoofd, Amélie Mauresmo, bereikte de halve finale – daarin werd zij verslagen door Alicia Molik.

Het tweede reekshoofd Maria Sjarapova uit Rusland won het toernooi. Ze versloeg in de finale de als vierde geplaatste Australische Alicia Molik in drie sets. Sjarapova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Doha op haar naam te schrijven. Het was haar negende WTA-titel. Zij won US$ 94.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Svetlana Koeznetsova en Jelena Lichovtseva waren hun titel niet komen verdedigen.

Drie van de vier geplaatste teams werden reeds in de eerste ronde uitgeschakeld, waaronder het eerste reekshoofd, Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez.

De als tweede geplaatste Cara Black en Liezel Huber bereikten de finale. Daar moesten zij echter het hoofd buigen voor het ongeplaatste duo Alicia Molik en Francesca Schiavone. De partij werd beslist in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Molik had daarnaast al vier dubbelspel­titels met andere partners; Schiavone twee.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Doha 2005
Doha